

Nascimentos

Falecimentos 

1850 no desporto